Coccopygia melanotis
 Estrilda erythronotos